Tordehumos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tordehumos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Tordehumos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar